Frederik Christian Kaas kan syfta på:

 Frederik Christian Kaas (1725–1803), dansk sjömilitär
 Frederik Christian Kaas (1727–1804), dansk sjömilitär
 Frederik Christian Kaas (1825–1876), dansk militär